Le mot dracène peut désigner :
 le féminin du dragon ;
 le saurien Dracaena guianensis.